Евгений Исидорович Колтун (род. 17 июня 1947, Куйбышев) — советский, российский спортсмен и тренер, судья, основатель и бессменный президент Тюменского атлетического клуба «Антей», заслуженный тренер России, Заслуженный работник физической культуры РФ, председатель Федерации бодибилдинга и фитнеса Тюменской области и города Тюмени.

Биография 
Родился 17 июня 1947 года в семье военного. Отец, Исидор Исаакович Колтун, был офицером, закончил Военную академию тыла и снабжения, принимал участие в Великой Отечественной войне, в том числе во взятии Кенигсберга, вернулся с боевыми наградами. Мама, Чара Ароновна, лингвист, окончила Киевский Государственный университет.

Окончил Тюменский индустриальный институт, аспирантуру Московского НИИ физкультуры. Начал заниматься бодибилдингом в Омске в 17 лет. К тому времени был обладателем 2-го разряда по гимнастике и первого разряда по тяжелой атлетике и баскетболу.

В 1966 году с семьей переехал в Тюмень. В спортивном зале Индустриального института организовал первую группу любителей атлетической гимнастики. 20 февраля 1967 года при обкоме ВЛКСМ был зарегистрирован первый в Тюмени атлетический клуб «Антей».
В 1968 году стал серебряным призером Всесоюзного открытого атлетического турнира в Клайпеде «Янтарный приз». В 1968-69 победитель первого и второго Всероссийских открытых турниров по культуризму, организованных в Тюмени. С 1969 года судья всесоюзных и всероссийских турниров по культуризму.

В 1987 году избран председателем федерации атлетизма РСФСР, членом Бюро исполкома федерации атлетизма СССР. С 1990 года вице-президент ФА СССР, судья Международной категории ИФББ. Обслуживает крупнейшие международные турниры.

С 1992 года судья высшей международной категории IFBB. В феврале 1992 года избран первым вице-президентом и председателем Судейского комитета Федерации бодибилдинга России ФББР. В ноябре 1994 года на международном конгрессе ИФББ избран одним из пяти членов Судейского Комитета ИФББ. В том же году пленумом ФББР избран Генеральным секретарем и председателем Судейского Комитета ФББР.

С 2000 года председатель федерации бодибилдинга и фитнеса г. Тюмени и Тюменской области, в 2002 году был избран членом судейского Комитета Европейской Федерации бодибилдинга и фитнеса.

Воспитанницы 

Личный тренер:
 мастера спорта России международного класса первой российской чемпионки Европы, вице-чемпионки мира, семикратной абсолютной чемпионки России по бодибилдингу, двукратной вице-чемпионки Мира по бодибилдингу в смешанных парах Елены Давыдовой
 трехкратной абсолютной чемпионки России по фитнесу, вице-чемпионки Европы, победительницы международных турниров мастера спорта России международного класса Жанны Бабаниной
 заслуженного мастера спорта по бодибилдингу, двукратной чемпионки мира, абсолютной чемпионки России Натальи Проскуряковой
 пятикратной чемпионки России среди юниорок, чемпионки мира среди юниорок по бодибилдингу мастера спорта России международного класса Ольги Огневой
 первой российской чемпионки мира среди юниорок,Первой российской абсолютной чемпионки мира и абсолютной России по фитнесу, мастера спорта России международного класса Натальи Гурьевских
 трёхкратной чемпионки мира и России по бодифитнесу среди юниорок, двукратной чемпионки России среди женщин до 158 см,2-кратной чемпионки Европы и мира, абсолютной чемпионки крупнейшего после Олимпии Международного любительского турнира «Арнольд Шварценеггер Классик» в США(2013), заслуженного мастера спорта по бодифитнесу Элины Гоок
 абсолютной чемпионки России, вице-чемпионки Европы по бодифитнесу мастера спорта России международного класса Анны Сорокиной
 2-кратной чемпионки Мира по бодифитнесу среди юниорок, 2-кратной чемпионки и абсолютной чемпионки России среди женщин,2-кратной абсолютной чемпионки Европы и абсолютной мира, заслуженного мастера спорта по бодифитнесу Юлии Ушаковой
 вице-чемпионки мира, чемпионки Европы, чемпионки России по бодибилдингу среди юниорок, мастера спорта России Екатерины Бахрах
 двукратной абсолютной чемпионки России по фитнесу среди девушек, бронзового призера чемпионата мира и серебряного призера чемпионата России среди юниорок, чемпионки Европы среди юниоров, мастера спорта России международного класса по фитнесу Ольги Тихоновой
 абсолютной чемпионки России и бронзового призера чемпионата мира по фитнесу, абсолютной чемпионки мира среди юниоров по фитнесу, мастера спорта России международного класса Светланы Юрковой
 вице чемпионки СССР по бодибилдингу, мастера спорта СССР Лидии Мищенко.

Награды и премии 
Серебряная и золотая медали ИФББ, в 1994 году представлен к личной Золотой медали Президента ИФББ Бена Вейдера за особые заслуги по развитию бодибилдинга в Европе и в мире, в 1995 году присвоено почётное звание «Заслуженный тренер России», в 1996 году награждён почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» Комитета по физической культуре и туризму в России. В сентябре 1997 указом Президента России присвоено почётное звание «Заслуженный работник физической культуры России»
По решению бюро Исполкома ИФББ в 1997 году награждён Почётным дипломом ИФББ «За особые выдающиеся заслуги в развитии бодибилдинга в России, Европе и в мире» — третьей по значимости. В 2003 году награждён «Почётной наградой им. Оскара Стейта», одной из высших наград ИФББ. В 2007 году награждён Почётной Медалью ИФББ за особые заслукги в развитии Бодибилдинга в Мире. В 2008 году Указом Президента России В. В. Путина награждён Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. В 2011 награждён Почётной Наградой ИФББ за выдающийся вклад в развитие бодибилдинга и фитнеса в России, Европе и Мире.

Примечания

Литература 
 Эпоха и личность / гл.ред. В. Стригунов — М.: ЭПОХА, 2010. — 304 с.

Ссылки 

 
 
 
 

Заслуженные тренеры России
Спортивные судьи СССР
Спортивные судьи России
Заслуженные работники физической культуры Российской Федерации
Спортсмены Тюмени